Moorhouse ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Moorhouse (* 1964), britischer Schwimmer
 Frank Moorhouse (1938–2022), australischer Schriftsteller
 George Moorhouse (1901–1982), englischer Fußballspieler
 James Moorhouse (1924–2014), britischer Politiker
 Jocelyn Moorhouse (* 1960), australische Filmregisseurin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Matthew Moorhouse (1813–1876), Protektor der Aborigines in South Australia
 R. Gordon Moorhouse (1926–2016), britischer Physiker
 Roger Moorhouse (* 1968), englischer Historiker